Eremo di San Michele – eremo nel comune di Coli
 Eremo di San Michele – eremo del comune di Sanremo
 Eremo di San Michele – eremo del comune di Tremosine sul Garda
 Eremo di San Michele alle formiche – eremo nel comune di Pomarance
 Eremo di San Michele alle Grottelle – eremo nel comune di Padula
 Eremo di San Michele Arcangelo – eremo nel comune di Formia
 Eremo di San Michele Arcangelo – eremo del comune di Foglianise 
 Eremo di San Michele Arcangelo – eremo del comune di Liscia